Spotlight er et engelsk ord for søgelys eller projektørlys
Spotlight kan henvise til følgende artikler:

Film, tv og musik

Film 
 The Spotlight (film), en amerikansk stumfilm fra 1927
 Spotlight (film), en amerikansk film fra 2015

Musik 
 Spotlight (Antoine Clamaran album), 2009
 Spotlight (Djumbo album), 2007
 Spotlight (Tír na nÓg album), 2001
 "Spotlight" (Fayray sang), 2005
 "Spotlight" (Gucci Mane sang), 2009
 "Spotlight" (Jennifer Hudson sang), 2008
 "Spotlight" (Madonna sang), 1988
 "Spotlight" (Mutemath sang), 2009
 "Spotlight", en sang af Selena Gomez & the Scene from A Year Without Rain, 2011
 "Spotlight", en sang af Shakira fra Shakira, 2014

Teknologi 
 Spotlight (software), søgeteknologi integreret i OS X styreprogrammellet
 SpotLight GPS Pet Locator, et produkt udviklet af Positioning Animals Worldwide

Andet 
 Spotlight-festivalen - en festival i Vejle Kommune
 SPOTLIGHT project, en forskningsprojekt støttet af Kommissionen